dawne gminy:
 gmina Tyniec – dawna gmina wiejska, powiat krakowski, woj. krakowskie (II RP)
 gmina Tyniec – dawna gmina wiejska, powiat kaliski, woj. łódzkie (II RP)